Okas ist der Familienname von:

 Evald Okas (1915–2011), estnischer Maler und Grafiker
 Jüri Okas (* 1960), estnischer Architekt und Grafiker